Le château de Bouville peut faire référence à différents châteaux en France :

 Le château de Bouville à Cloyes en Eure-et-Loir ;
 Le château de Bouville à Estouy dans le Loiret.

Bouville